Prokop Holý ist der Name folgender Personen:

* Prokop Holý, tschechischer Name von Andreas Prokop (~1380–1434), tschechischer hussitischer Geistlicher und Heerführer
 Prokop Holý, eigentlicher Name von Prokop Paeonius (1581/1582–1613), böhmischer Mediziner und Dichter